Omegophora är ett släkte av fiskar. Omegophora ingår i familjen blåsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blåsfiskar
Omegophora